Cerdeira (Arganil), een plaats in de Portugese gemeente Arganil
 Cerdeira (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal